Nowaje Pole – osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie
 Nowaje Pole – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie